Robert Goff ist der Name folgender Personen:

* Robert Goff, Baron Goff of Chieveley (1926–2016), britischer Adliger und Richter
 Robert Goff (Footballspieler) (* 1965), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Robert Charles Goff (1837–1922), englischer Maler und Radierer